Beliș of Jósikafalva, gemeente in Roemenië
 Bélis, gemeente in Frankrijk